Cerro Gordo kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Cerro Gordo, Bolivia,

Mexiko 

 Cerro Gordo, Actopan, ort, 
 Cerro Gordo, Texcatepec, ort, 
 Cerro Gordo, Zaragoza, ort, 
 Cerro Gordo, Canatlán, ort, 
 Cerro Gordo, Salamanca, ort, 
 Cerro Gordo, Cañada Morelos, ort, 
 Cerro Gordo, Tejupilco, ort, 
 Cerro Gordo, Polotitlán, ort, 
 Cerro Gordo, Taxco de Alarcón, ort, 
 Cerro Gordo, Omitlán de Juárez, ort, 
 Cerro Gordo, San Felipe, ort, 
 Cerro Gordo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, ort,

Spanien 

 Cerro Gordo, Almería, 
 Cerro Gordo, Granada, 
 Cerro Gordo, Albacete,

USA 

 Cerro Gordo, North Carolina, ort, Columbus Couty,